Міхалек () — чеське прізвище. Жіноча форма — Міхалкова

Відомі носії:
 Збинек Міхалек (1982) — чеський хокеїст.
 Мілан Міхалек (1984) — чеський хокеїст.